Jorunna är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1876. Jorunna ingår i familjen Kentrodorididae.

Jorunna är enda släktet i familjen Kentrodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Jorunna